Гуччо́не (Guccione) — фамилия итальянского происхождения

 Гуччоне, Боб (1930—2010) — основатель и издатель журнала «Пентхауз».
 Гуччоне, Крис (род. 1985) — австралийский теннисист